Personen:
 Enid (voornaam), een Welshe meisjesnaam
 Enid Blyton, Brits schrijver
 Enid Bagnold, Brits schrijver
 Enid Kent, Amerikaans acteur
 Enid Williams, Amerikaans bassist

Geografie
 Enid, een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma

Overige
 Enid A. Haupt Conservatory, tegenwoordig de New York Botanical Garden